Ein Fischteller ist:

 ein in der Regel oval oder andeutungsweise fischförmig geformter Teller zum Servieren von Fischgerichten, insbesondere ganzen Fischen mittlerer Größe wie Forellen.
 ein mit Fischmotiven bemalter Teller, siehe Fischteller (Antike).
 ein vorwiegend aus Fisch und eventuell noch Meeresfrüchten zusammengestelltes, nicht näher definiertes Gericht in der Gastronomie.